

Лучиці — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лучичі (Лучиці) — село в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства